Kotovsk – Moldavia
 Kotovsk – Russia
 Kotovsk – Ucraina